Tyrš má více významů:

 Tyrš (příjmení)
 Miroslav Tyrš

Po Miroslavu Tyršovi jsou pojmenovány tyto objekty:
 Doktor Miroslav Tyrš (partyzánská jednotka) – za druhé světové války
 Tyrš (loď) – parník kotvící v Praze na Vltavě
 Tyršova rozhledna – v Žamberku
 Tyršův dub – v Předslavi
 Tyršův dům – jiný název Paláce Michny z Vacínova
 Tyršův most – ve více městech
 Tyršovy sady – v Třebíči a dalších městech